Мелани Джой Фонтана (; род. 3 октября 1986 года) — американская EDM и поп певица, автор песен и композитор.

Биография 
Мелани Фонтана родилась в Ньюингтоне (штат Коннектикут). В 18 лет переехала в Нью-Йорк, где провела 7 лет на Манхэттене, участвуя в прослушиваниях и работая в качестве демо-певцы, записывая песни для авторов, чтобы их передать в звукозаписывающие компании.

Начало карьеры 
В 2011 году Фонтана написала с Насри Атве песню для Джастина Бибера Home This Christmas. Песня вошла в рождественский альбом Бибера Under the Mistletoe. Также в 2011 году Фонтана выступила соавтором оригинальной тематической песни Shelter Me для шоу Кэтрин Хейгл на PBS. Тематическая песня Love is Everything (Shelter Me) была написана Остином Бисом, Фонтаной и Дэниелом Уокером и исполнена Фонтаной. В 2014 году она вместе с Ларсом Хастофт и Джоном Ашером написала песню «Hit Me Up» для участника Евровидения Чарли Тепстада из Норвегии.

5 апреля 2013 песня в хит-парадах Billboard дебютировала песня tyDi Nothing Really Matters, которая была написана Фонтаной совместно с STIX Fly Panda. В 2013 году она достигла 39-го места в чарте Billboard Dance Club. Также в 2013 году Фонтана работала консультантом по написанию песен телевизионного шоу Idol, написав Shattered, песню для сингла Astrid S, который стал золотым в Скандинавии. В 2015 году Фонтана вместе с tyDi, возглавили танцевальные чарты Mediabase под номером 1 со своим EDM-треком «Redefined», написанным в соавторстве с Прией Дж. Геддис. Эта композиция стала лучшей песней Sirius XM 2015 года на её станции BPM. Она также сотрудничала с tyDi и Col3man во время записи сингла 2017 года «That’s How You Know».

В 2016 году Бритни Спирс выпустила японское издание своего альбома Glory, в том числе песню, написанную Фонтаной с Джоном Ашером и спродюсированную DJ Mustard под названием «Mood Ring». Фонтана была автором трёх из 10 топ-синглов корейского Mnet TV show Product 101: «Crush», «Yum Yum» и «Fingertips». 1 апреля 2016 года Аарон Картер выпустил сингл «Fools Gold», соавторами которого были Фонтана, Картер, Ашер, Тейлор Хегельсон и Мишель «Линдгрен» Шульц. Фонтана является соавтором всех пяти треков Картера в его мини-альбоме LøVë. 7 октября 2016 года Daya выпустила свой дебютный студийный альбом Sit Still, Look Pretty, в который вошли две песни написанные Фонтаной, «Words» и «All Right». Также она была соавтором сингла Chainsmokers Setting Fires, выпущенного в ноябре 2016 года, и сингла BTS «Euphoria», выпущенного в апреле 2018 года, который достиг 2-го места в чарте Billboard World Digital Songs.

Дискография

Как автор песен

Как исполнитель

Телевидение и голос за кадром 
 Вокал во всех песнях мультсериала «» канала Nickelodeon (2015).

Примечания

Ссылки